Nordstjernen ist der Name folgender norwegischer Schiffe:
 Nordstjernen (Schiff, 1855)
 Nordstjernen (Schiff, 1882)
 Nordstjernen (Schiff, 1920)
 Nordstjernen (Schiff, 1937)
 Nordstjernen (Schiff, 1956)